Брешко-Брешковский — фамилия, принадлежит членам старинного дворянского (шляхетского) рода, записанного в VI часть родословной книги Черниговской губернии. Известные носители:

 Брешко-Брешковский, Николай Николаевич (1874—1943) — русский писатель, режиссёр и сценарист.

 Брешко-Брешковская, Екатерина Константиновна (1844—1934) — русская политическая деятельница, одна из создателей партии эсеров, революционерка.